Рожевий голуб (Nesoenas) — рід птахів родини Columbidae. Часто вважається монотиповим, що включає один вид — голуб рожевий (N. mayeri) з острова Маврикій.

Види 
 Nesoenas picturata
 †Nesoenas rodericana; вимерлий (до 1690 р.?)
 Nesoenas mayeri
 †Nesoenas cicur
 †Nesoenas duboisi; вимерлий (у 1700 році)

Література

Джерела 
 Johnson, Kevin P.; de Kort, Selvino; Dinwoodey, Karen, Mateman, A. C.; ten Cate, Carel; Lessells, C. M. & Clayton, Dale H. (2001): A molecular phylogeny of the dove genera Streptopelia and Columba. Auk 118(4): 874–887. DOI:10.1642/0004-8038(2001)118[0874:AMPOTD]2.0.CO;2 PDF fulltext

Голубові
Роди птахів